Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2016 is het 29ste seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd wordt op 28 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 30 oktober op het Losail International Circuit in Qatar.

Kalender

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website